Берд () може означати:

Топонім 
 Берд () — місто на північному сході Вірменії.
 Берд ( ) — острів у складі Сейшельських островів.
 Берд (, ) — острів у складі Фолклендських островів.
 Берд-Айленд () — місто в окрузі Ренвілл, штат Міннесота, США.

Прізвище 
 Бред Берд (; 1957) — американський кінорежисер, сценарист і мультиплікатор, дворазовий володар «Оскара» (2005, 2008).
 Вере Берд (; 1910—1999) — державний та політичний діяч з Антигуа і Барбуди, перший прем'єр-міністр Антигуа і Барбуди (1981—1994).
 Вільгельміна Берд (; 1935) — британська письменниця у жанрі наукової фантастики.
 Генрі Берд (; 1830–1908) — знаменитий англійський шахіст 2-ї половини XIX століття; шаховий теоретик і письменник.
 Діора Берд (; 198) — американська акторка і колишня модель.
 Джон Берд (; 1888–1946) — шотландський інженер та винахідник.
 Джон Берд (міністр) (; 1969) — державний діяч Канади.
 Дональд Берд (; 1932—2013) — американський джазовий трубач, флюгельгорніст, композитор і викладач.
 Едріан Берд (; 1947) — британський генетик.
 Ізабелла Берд (; 1831—1904) — британська дослідниця, письменниця і натуралістка.
 Кріс Берд (; 1970) — американський боксер, чемпіон світу у важкій вазі.
 Ларрі Берд (; 1956) — американський баскетболіст.
 Лестер Берд (; 1938) — політичний діяч Антигуа і Барбуди, другий прем'єр-міністр Антигуа і Барбуди (1994—2004) й відомий спортсмен.
 Мері Берд (; 1955) — професор класики у Кембріджському університеті, публіцист
 Річард Берд (; 1888–1957) — американський полярний дослідник, адмірал.
 Роберт Берд (; 1917–2010) — американський політик, сенатор США від штату Західна Вірджинія (1959–2010).
 Сью Берд (; 1980) — американська баскетболістка, олімпійська чемпіонка (2004, 2008, 2012).
 Чарлі Берд (; 1925—1999) — американський класичний та джазовий гітарист.

Інше 
 3505 Берд (3505 Byrd) — астероїд головного поясу, відкритий 9 січня 1983 року.
 Клан Берд () — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.

Див. також 
 Bird

Посилання